Xunqueira de Ambía
 Pedro Pais de Ambia
 Ambia (Indiana)

Ou ainda:
 Ambia (em alemão)

Desambiguação